Le terme Esturgeon se réfère à :

Zoologie 
Esturgeons, poissons de la famille des Acipenseridae, peuplant exclusivement l'hémisphère nord.
Esturgeon, nom donné indistinctement à différentes espèces de cette famille. Voir :Catégorie:Esturgeon (nom vernaculaire).

Toponymes

Canada 
 Rivière de l'Esturgeon (réservoir Decelles) ;
 Rivière de l'Esturgeon (rivière Bell) ;
 Rivière de l'Esturgeon (rivière Châteauguay).

Divers 
 l’Esturgeon est un sous-marin français lancé en 1904.